Перах:

 Перах — коммуна в Германии
 «Перах» — студенческий воспитательный проект в Израиле